Currículo - conjunto de conhecimentos e práticas a serem realizados em uma instituição de educação específica
 Curriculum vitae - elemento de apresentação em empregos de um indivíduo
 Curriculum (álbum)

Desambiguação